Wulfing ist ein geographischer Name:
 Wulfing (Cham), Dorf der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern

Wulfing ist ein Vorname; Namensträger:
 Johann Wulfing von Schlackenwerth (auch Johannes Wülfing von Schlackenwerth; † 1324), Bischof von Brixen und späterer Fürstbischof von Bamberg und Freising
 Wulfing von Rohr (* 1948), deutsch-österreichischer Fernsehjournalist, Astrologe, Sachbuchautor und Übersetzer
 Wulfing von Stubenberg (auch Wülfing von Stubenberg; 1259–1318), Dominikaner und Bischof von Lavant sowie Fürstbischof von Bamberg

Siehe auch:
 Wülfing
 Wülffing